Il Campionato Sammarinese 1985-1986 è stata la 1ª edizione del campionato di calcio di San Marino.

Classifica

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1986